Meysel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Meysel (1815–1892), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Emil Meysel (1876–1960), Leipziger Volkssänger und Humorist
 Georgine Meysel (1841–1917), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Georgine Galster
 Inge Meysel (1910–2004), vormals Hansen, geschiedene Heyn, verehelichte Arzt, deutsche Schauspielerin